Parszywa dwudziestka (ang. Top 20 Countdown: Most Shocking, 2009-2012) – dokumentalny serial telewizyjny, który przedstawia szalone wyczyny ludzi uchwycone amatorską kamerą. Program przedstawia ranking 20 najlepszych, najśmieszniejszych i nieprawdopodobnych sytuacji. Jest to spin-off oryginalnego serialu Najbardziej szokujące (ang. Most Shocking), który był emitowany na kanale Polsat Play. Od 1 października 2014 roku serial jest emitowany na kanale Polsat Play z innym lektorem i nazwą.

Odcinki

Spis odcinków

Zobacz też 
 Najbardziej szokujące
 Najbardziej wstrząsające

Linki zewnętrzne 
 
 
 truTV

Amerykańskie telewizyjne seriale dokumentalne
Seriale telewizyjne emitowane od 2009